Светлана Кривенчева е българска тенисистка, родена на 30 декември, 1973 г. в град Пловдив, България. Започва да тренира тенис на 8-годишна възраст.

Светлана Кривенчева играе през по-голямата част от годината в САЩ, където тренира. Играе предимно в малки и средни турнири от календара на международната тенис федерация. Въпреки че има две турнирни победи от веригата на ITF, тя е по известна с играта си на двойки.

Като най-големи успехи могат да се считат трите ѝ осминафинала на двойки от Откритото първенство на Австралия и Откритото първенство на САЩ. Тя има и няколко полуфинала на двойки от турнири на WTA. На сингъл тя прави дебюта си на турнир от Голям шлем на Октритото първенство на Австралия през 1998 г. В последния мач на квалификациите тя побеждава Петра Лангрова в три сета.

Кривенчева е държавна шампионка на България. Състезателка за Фед Къп, като актива ѝ е две победи и четири загуби. Първия си мач за отбора на България за Фед Къп играе през 1988 г., а последния през 2004 г.

Титли

Титли на сингъл (2)

Загубени финали на сингъл (6)

Титли на двойки (21)

Загубени финали на двойки (19)

Класиране в ранглистата в края на годината

Външни препратки 
 
 
  Списък с участия за Фед Къп

Български тенисистки
Българи в САЩ
Родени в Пловдив